Baras kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Baras, Rizal, kommun, Rizal, 
 Baras, kommun, Catanduanes, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar